Flughafen Sheffield steht für:

 Robin Hood Airport Doncaster Sheffield
 Sheffield City Airport